Velika nagrada Bahrajna 2014 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 6. aprila 2014 na dirkališču Bahrain International Circuit pri Sahirju, prvič v večernem terminu pod reflektorji. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Sergio Pérez, Force India-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:35,439
| 1:33,708
| 1:33,185
| align="center" | 1
|-
! 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:35,323
| 1:33,872
| 1:33,464
| align="center" | 2
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:36,220
| 1:34,592
| 1:34,051
| align="center" | 13
|-
! 4
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:34,934
| 1:34,842
| 1:34,247
| align="center" | 3
|-
! 5
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:34,998
| 1:34,747
| 1:34,346
| align="center" | 4
|-
! 6
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:35,234
| 1:34,925
| 1:34,368
| align="center" | 5
|-
! 7
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:35,699
| 1:34,714
| 1:34,387
| align="center" | 6
|-
! 8
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:35,085
| 1:34,842
| 1:34,511
| align="center" | 7
|-
! 9
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:35,288
| 1:34,904
| 1:34,712
| align="center" | 8
|-
! 10
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:35,251
| 1:34,723
| 1:34,992
| align="center" | 9
|-
! 11
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:35,549
| 1:34,985
| 
| align="center" | 10
|-
! 12
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:34,874
| 1:35,116
| 
| align="center" | 11
|-
! 13
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:35,395
| 1:35,145
| 
| align="center" | 12
|-
! 14
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:35,815
| 1:35,286
| 
| align="center" | 14
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:36,567
| 1:35,891
| 
| align="center" | 15
|-
! 16
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:36,654
| 1:35,908
| 
| align="center" | 16
|-
! 17
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1:36,663
| 
| 
| align="center" | 17
|-
! 18
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:36,840
| 
| 
| align="center" | 22
|-
! 19
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:37,085
| 
| 
| align="center" | 18
|-
! 20
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:37,310
| 
| 
| align="center" | 19
|-
! 21
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 1:37,875
| 
| 
| align="center" | 20
|-
! 22
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:37,913
| 
| 
| align="center" | 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 57
| 1:39:42,743
| 2
| align="center" |  25
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 57
| +1,085
| 1
| align="center" | 18
|-
! 3
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 57
| +24,067
| 4
| align="center" |  15
|-
! 4
| align="center" |  3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 57
| +24,489
| 13
| align="center" | 12
|-
! 5
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 57
| +28,654
| 11
| align="center" | 10
|-
! 6
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 57
| +29,879
| 10
| align="center" | 8
|-
! 7
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 57
| +31,265
| 7
| align="center" | 6
|-
! 8
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 57
| +31,876
| 3
| align="center" | 4
|-
! 9
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 57
| +32,595
| 9
| align="center" | 2
|-
! 10
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 57
| +33,462
| 5
| align="center" | 1
|-
! 11
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 57
| +41,342
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 57
| +43,143
| 16
|
|-
! 13
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 57
| +59,909
| 21
|
|-
! 14
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 57
| +1:02,803
| 17
|
|-
! 15
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 57
| +1:27,900
| 18
|
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 19
|
|-
! 17
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 55
| Sklopka
| 6
|
|-
! Ods
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 40
| Sklopka
| 8
|
|-
! Ods
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 39
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 33
| Puščanje olja
| 20
|
|-
! Ods
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 18
| Trčenje
| 14
|
|-
! Ods
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 17
| Trčenje
| 22
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014